Halam est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ann Halam, nom de plume de l'auteure anglaise Gwyneth Jones
Robert Halam (1363-1417), pseudo-cardinal anglais

Toponyme

, village du Nottinghamshire

Voir aussi
, peuple des États de Tripura, Assam et Mizoram en Inde

Homonymie de patronyme